Села:
 Абазівка — Полтавська область, Полтавський район
 Абазівка — Харківська область, Зачепилівський район

Транспорт:
 Абазівка — залізнична станція Південної залізниці

Інше:
 Абазівка — колишнє село, нині південно-східна околиця міста Краматорськ